Moreaux ist der Familienname folgender Personen:

 Jean René Moreaux (1758–1795), französischer General
 Léon Moreaux (1852–1921), französischer Olympiasieger im Sportschießen
 Melkisedek Moreaux (* 1996), deutscher Basketballspieler